Hōchō (包丁) es el nombre que reciben los cuchillos utilizados en la gastronomía japonesa. Cuando es el segundo elemento de una palabra compuesta, por razones de eufonía, el término por lo general pasa a pronunciarse bōchō. Existen numerosos cuchillos según el uso que se le quiera dar:
 Deba bōchō (出刃包丁), para cortar pescado y carne.
 Hanchō hōchō (半丁包丁), para cortar pescado en filetes, más corto que el oroshi bōchō
 Oroshi hōchō (おろし包丁), para cortar pescado en filetes.
 Menkiri bōchō (麺切り包丁), también llamado soba bōchō o udon bōchō, para cortar fideos.
 Nakiri bōchō (菜切り包丁), para cortar verduras.
 Sashimi bōchō (刺身包丁), para cortar pescado y marisco para preparar sashimi.
 Unagisaki hōchō (鰻サキ包丁), para cortar anguilas en filetes.
 Usuba bōchō (うすば包丁), para cortar verduras, más fino que el nakiri bōchō.

Palabras y frases en japonés
Utensilios de cocina de Japón